Cotolau steht für:

 Cotolau, ein osttimoresischer Suco in der Gemeinde Aileu
 Cotolau (Aldeia), eine Aldeia im gleichnamigen Suco
 Cotolau (Ort), ein Ort in der gleichnamigen Aldeia